Étienne Eustache Bruix – admirał francuski (1759-1805)
Bruix – francuski krążownik pancerny